Queluz (stad), een stad met 78.000 inwoners in de Portugese gemeente Sintra.
Queluz (Sintra), een freguesia in de gelijknamige stad.
Queluz (São Paulo), een plaats in de Braziliaanse deelstaat São Paulo.